Paschold ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Paschold (1949–2021), deutscher Bildhauer
 Fritz Paschold (1888–1972), deutscher Politiker (NSDAP)
 Hermann Paschold (1879–1965), deutscher Maler
 Peter-Jürgen Paschold (1946–2013), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Victoria Paschold (* 1990), deutsches Model